Popielów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Opolski
 Popielów (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in het district Opolski in de gemeente Popielów
 Popielów (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Węgrowski